Referendum in Romania del maggio 2007
Referendum in Romania del novembre 2007